Publicis Groupe är en fransk kommunikationsgrupp grundad 1926 av Marcel Bleustein-Blanchet vars huvudägare är hans dotter, Élisabeth Badinter. Företagets VD är Arthur Sadoun och det är en av de tre största kommunikationsgrupperna i världen efter omsättning, med verksamhet i mer än hundra länder på fem kontinenter. Företaget sysselsätter cirka 80 000 anställda.

Källor 

Franska företag
Företag bildade 1926